Фралёво — деревня в Бежецком районе Тверской области, административный центр Фралёвского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 3 км на северо-запад от районного центра Бежецк.

Через деревню проходит шоссейная дорога Бежецк — Поречье.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Княжевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1430 года деревня принадлежала Московскому Троице-Сергиеву монастырю. Секуляризационная реформа 1764 года, проведённая Екатериной II, освободила жителей деревни от монастырской зависимости и перевела их в разряд «экономических крестьян».

Жители деревни были прихожанами Троицкой (постройки конца XVIII века) и Смоленской (постройки начала XIX века) церквей села Алабузино, находившихся в четырех верстах от деревни.

1859 год: деревня казенная при пруде и колодцах, 31 двор. Всего жителей 247, в том числе 126 мужского пола и 121 женского.

1887 год: деревня на равнине, 21 колодец и 4 пруда. Ближайший лес — за 25 верст. Дворов — 56. Население — 359 человек, 184 мужского полу, 175 женского пола. Число семей — 62, семьи с земельными наделами — 60, безземельные — 2. Грамотных — 52 мужчины и одна женщина, учащихся — семь мальчиков, которые посещают школы в Бежецке. Число скота: лошадей — 46, коров и быков — 82, свиней — 10. Безлошадных хозяйств — 19, хозяйств без коров — 10.

В 1915 году деревня насчитывала 72 двора.

С 1929 года в деревне был создан Фралēвский сельсовет в качестве административно-территориальной единицы сначала Бежецкого уезда, а затем Бежецкого района.

В годы Советской власти деревня была центральной усадьбой колхоза «Большевик».

Во время Великой Отечественной войны на фронте погиб или пропал без вести 31 житель деревни.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположены детский сад, дом культуры, отделение почтовой связи.

Этимология 
Этимология названия связана с именем Флор → Фрол. Форма топонима Фрале̄во образовалась в результате инверсии согласных "л" и "р" и чередовании гласных "о" и "а".

Достопримечательности 
Дуб, посаженный в 1917 г. жителем деревни Виноградовым Алексеем Андреевичем на месте нескольких сгоревших домов.

В 2021 г. в деревне на частные пожертвования был установлен памятный знак местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Примечания 

Населённые пункты Фралёвского сельского поселения